Dinner Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Dinner Creek (Alligator Rivers), Nebenfluss des Alligator Rivers im Northern Territory
 Dinner Creek (Annie River), Nebenfluss des Annie River (North Kennedy River) in Queensland
 Dinner Creek (Diamantina River), Nebenfluss des Diamantina River in Queensland
 Dinner Creek (Einasleigh River), Nebenfluss des Einasleigh River in Queensland
 Dinner Creek (Walsh River), Nebenfluss des Walsh River in Queensland

Siehe auch:
 Dinner Camp Creek